Denumirea de Dimovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dimovți, un sat în comuna Gurkovo, regiunea Stara Zagora;
 Dimovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.